Odell lehetséges jelentései:

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Odell (Illinois)
 Odell (Indiana)
 Odell (Nebraska)
 Odell (New Hampshire)
 Odell (Oregon)
 Odell (Texas)

 Odell-tó

Egyesült Királyság 
 Odell (Egyesült Királyság)

Személyek 
 Odell (producer)
 Odel Beckham Jr. – labdarúgó